Luca Cigarini (n. 1986) – calciatore italiano
 Renato Cigarini (1901-1992) – avvocato, partigiano e antifascista italiano